MGO steht als Abkürzung für:

 Marine Gas Oil, die englischsprachige Bezeichnung für Marinedieselöl
 Methylglyoxal, ein antibakteriell aktiver Wirkstoff im Manuka-Honig
 Bahnhof Großhesselohe nach DS 100
 Mediengruppe Oberfranken, 2009 gegründetes Medienunternehmen (u. a. Fränkischer Tag).

MgO steht als Abkürzung für:

 Magnesiumoxid, Summenformel der chemischen Verbindung

Abkürzung